Pojem společenství může označovat:
 komunita – společenství živých bytostí;
 společenství (křesťanství) – teologický pojem označující vzájemný vztah křesťanů či církví mezi sebou navzájem a s Bohem (communio).
 společenství, společenství mládeže nebo jen spolčo – neformální skupina mladých křesťanů
 Vlámské společenství, Valonsko-bruselská federace, Německojazyčné společenství  – jazyková společenství Belgie

Externí odkazy